Yuecheng bezeichnet:

 Yuecheng (越城区), Stadtbezirk von Shaoxing in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Yuecheng (Deqing) (悦城镇), Großgemeinde im Kreis Deqing in der chinesischen Provinz Guangdong
 Yuecheng (Jiangyin) (月城镇), Großgemeinde der Stadt Jiangyin in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Yuecheng (Jiedong) (月城镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jiedong in der chinesischen Provinz Guangdong
 Yuecheng (Yuexi) (越城镇), Großgemeinde im Kreis Yuexi in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yuecheng (Mudan) (岳程街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Mudan in der chinesischen Provinz Shandong